Африканский Кубок чемпионов 1993 — 29-й розыгрыш турнира. Трофей в третий раз завоевал клуб «Замалек» из Египта.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF 

1993